Michael Chapman kan syfta på:

 Mike Chapman, australisk musikproducent och låtskrivare
 Michael Chapman (filmfotograf), amerikansk filmfotograf och filmregissör